

Прізвище 

Вру́бель () — польське прізвище, утворене від слова wróbel («горобець»).
 Агата Врубель — польська важкоатлетка.
 Адам Врубель — ксьондз, громадський діяч, репресований.
 Врубель Віталій Йосипович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Врубель Михайло Олександрович (1856—1910) — російський художник.
 Тадеуш Врубель — архітектор.

Населений пункт 

 Врубель — село в Польщі, в гміні Бане-Мазурське Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства.
 Врубель — сільце (лісова осада) в гміні Бжезіни Каліського повіту Великопольського воєводства.
Польські прізвища